

Città
Kobayashi – città del Giappone

Persone

Finzione
Midori Kobayashi – personaggio del romanzo Norwegian Wood di Haruki Murakami
Sumiko Kobayashi – personaggio del manga e anime Detective Conan 
Tamami Kobayashi – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Avvocato Kobayashi – personaggio del film I soliti sospetti
Signorina Kobayashi - protagonista del manga e anime Miss Kobayashi's Dragon Maid
Kobayashi Maru – simulazione di addestramento della Flotta Stellare, universo Star Trek.

Altro 

3500 Kobayashi – asteroide della fascia principale
P/1997 B1 Kobayashi – cometa periodica